Оріхівський Олексій Володимирович (1982—2017) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

 Оріхівський ґебіт
 Оріхівський заказник
 Оріхівський район

Також 
 Оріховський